Ulldemolins kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ulldemolins (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Ulldemolins (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar